Башкенд:
 Башкенд — село, расположенное рядом с границей Азербайджана и Армении, ранее — анклав Армянской ССР на территории Азербайджанской ССР под названием Арцвашен. Находится под контролем Азербайджана, включающим село в состав Кедабекского района Азербайджана. Согласно административно-территориальному делению Армении, оспаривающей принадлежность села, расположено в Гехаркуникской области Армении
 Башкенд — село в Кельбаджарском районе Азербайджана.